— японская фамилия. Известные носители:
 Тэрасава, Буити (род. 1955) — японский мангака.
 Тэрасава, Дзюнсэй (род. 1950) — японский буддийский монах, общественный деятель.